Simon Bodenmann, né le  à Urnäsch, dans le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures en Suisse, est un joueur de hockey sur glace professionnel suisse.

Carrière

Carrière en club 
Simon Bodenmann commence avec les juniors des Kloten Flyers avant d'intégrer la première équipe en 2006-2007, en Ligue nationale A. La saison suivante, il est prêté au EHC Winterthour en . En 2008-2009, il passe une partie de la saison avec le HC Thurgovie en Ligue nationale B. Bodenmann revient ensuite à Kloten et, pendant la saison 2010-2011, il est le deuxième meilleur buteur de son équipe avec 17 réussites.

Carrière internationale 
Simon Bodenmann joue avec les équipes nationales des moins de 18 ans puis des moins de 20 ans. Il est sélectionné avec la première équipe dès l'année 2010. En 2013, Bodenmann dispute son premier championnat du monde devient vice-champion du monde avec deux buts marqués.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2003-2004||Kloten Flyers U20||Juniors Élites A||8||0||0||0||2||-||-||-||-||-
|-
|2006-2007||Kloten Flyers||LNA||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|2006-2007 || Kloten Flyers U20||Juniors Élites A||17||12||10||22||18||-||-||-||-||-
|-
|2007-2008||Kloten Flyers||LNA||18||0||0||0||4||-||-||-||-||-
|-
|2007-2008 || Suisse -20 ans||LNB||6||6||1||7||4||-||-||-||-||-
|-
|2007-2008 || EHC Winterthour||||6||2||2||4||20||2||1||0||1||0
|-
|2007-2008 || Kloten Flyers U20||Juniors Élites A||3||4||1||5||2||1||0||0||0||0
|-
|2008-2009||Kloten Flyers||LNA||12||0||1||1||2||9||0||2||2||0
|-
|2008-2009 || HC Thurgovie||LNB||39||8||12||2||28||6||3||0||3||10
|-
|2009-2010||Kloten Flyers||LNA||45||4||6||10||10||10||1||2||3||0
|-
|2010-2011||Kloten Flyers||LNA||41||17||9||26||28||18||2||3||5||12
|-
|2011-2012||Kloten Flyers||LNA||48||6||13||19||20||5||0||0||0||2
|-
|2012-2013||Kloten Flyers||LNA||49||15||13||28||30||5||0||1||1||0
|-
|2013-2014||Kloten Flyers||LNA||38||11||18||29||32||13||2||4||6||10
|-
|2014-2015||Kloten Flyers||LNA||49||9||7||16||36||6||0||0||0||2
|-
|2015-2016 || CP Berne || LNA || 44 || 8 || 14 || 22 || 8 || 13 || 2 || 5 || 7 || 2
|-
|2016-2017 || CP Berne || LNA || 33 || 8 || 13 || 21 || 26 || 15 || 2 || 4 || 6 || 10
|-
|2017-2018 || CP Berne || LNA || 50 ||17|| 18 || 35|| 24 || 11||7 ||4 ||11 ||4 
|-
| 2018-2019 || ZSC Lions || LNA || 48 || 14  || 17 || 31 || 40 ||  -||- ||- || -|| -
|-
| 2019-2020 || ZSC Lions || LNA || 50 || 16  || 13 || 29 || 42 ||  -||- ||- || -|| -
|-
| 2020-2021||  ZSC Lions || LNA  || 40 || 8 || 13 || 21 || 45 || 9 || 1 || 2 || 3 || 10

Internationales 

|2006 ||  Suisse -18 ans|| CM -18 ans D1
| 5 || 3 || 0 || 3 || 8 || Promu
|-
|2011 || Kloten Flyers || Coupe Spengler
| 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || Quart de finale
|-
|2013 ||  Suisse||CM
| 10 || 2 || 3 || 5 || 2 ||  Deuxième
|-
|2014|| Suisse||JO
|3||1||0||1||0||
|-
|2015 ||  Suisse||CM
|8||1||0||1||2||
|-
|2017 ||  Suisse||CM
|8 || 1 || 0 || 1 || 2 ||

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en mars 1988
Naissance dans le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures
Sportif zurichois
Joueur international suisse de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du EHC Kloten
Joueur du EHC Winterthour
Joueur du HC Thurgovie
Joueur du CP Berne
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur du ZSC Lions